Малатеста Малатеста дела Пена (, 1183 в Пенабили – ноември 1248 в Римини) е италиански кондотиер, от 1239–1248 г. подестà на Римини, господар на Пенабили и на Пистоя (1223).

Син е на Малатеста Малатеста Миноре (умр. 1197) и на Алабурга.
 
Малатеста Малатеста дела Пена се жени за Аделасия и има три деца:
 Емилия
 Джовани
 Малатеста да Верукио (1212-1312), подестà, 1295 господар на Римини

Източници 

 Malatesta Detto Malatesta Della Penna Malatesta, Dizionario Biografico – Treccani
 Malatesti, signori di Rimini 1295 
 La Signoria dei Malatesta di Rimini

Литература 
 Paolo Bonoli. Istoria della città di Forlì. Forlì, 1661;
 F. Castelli. Origine e discendenza della nobilissima famiglia dei signori Malatesta. Mantova, 1650;
 Cesare Clementini, Raccolto istorico della fondazione di rimino e dell’origine e vite dei Malatesti. Rimini, 1617.
 Pompeo Litta, Famiglie celebri d'Italia. Malatesta di Rimini, Torino, 1835

Малатеста
Господари
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже